A Praia da Gameleira é uma praia agreste do município de São Mateus, estado do Espírito Santo.

Gameleira